Jürgen Jürgensen ist der Name folgender Personen:
* Jürgen Jürgensen (Uhrmacher) (1745–1811), dänischer Hofuhrmacher
 Jürgen Jürgensen (Politiker, 1883) (1883–1950), deutscher Politiker (USPD, SPD), Freistaat Preußen
 Jürgen Jürgensen (Politiker, 1933) (* 1933), deutscher Politiker (SPD), Niedersachsen

Siehe auch:
 Jørgen Jürgensen